Il campionato mondiale Supersport 2015 è la diciassettesima edizione del campionato mondiale Supersport.

Il titolo piloti è stato vinto dal turco Kenan Sofuoğlu su Kawasaki ZX-6R del team Kawasaki Puccetti Racing. Sofuoğlu vince cinque delle dodici gare in calendario e ottiene punti in tutti gli eventi staccando di trentanove punti il più diretto degli inseguitori ossia lo statunitense Patrick Jacobsen. Per Sofuoğlu si tratta del quarto titolo mondiale in questa categoria.

Grande equilibrio tra i costruttori con Kawasaki, Honda e MV Agusta giunte in questo ordine in classifica e staccate di pochissimi punti.

Piloti partecipanti
Fonte

Tutte le motociclette in competizione sono equipaggiate con pneumatici forniti dalla Pirelli.

Calendario

Classifiche

Classifica piloti

Sistema di punteggio

Classifica costruttori 

|}

Note

Collegamenti esterni 
 

2015
Supersport